«Дитя рыбы» () — мелодрама 2009 года режиссёра Лусии Пуэнсо, который она сняла по мотивам своей книги с одноимённым названием. В книге история описывалась глазами собаки главной героини Лалы.

Сюжет 
Айлин с 13 лет живёт и работает служанкой в доме судьи Бронте. Дочь Бронте, Лала, влюбляется в Айлин. Девушки задумывают побег, но у них мало денег. Они продают несколько картин из дома судьи, мечтая купить себе дом на родине Айлин у озера, в Парагвае. Бронте принуждает Айлин к сексу, их видит Лала. Отец решает выгнать Айлин из дома. Узнав это, Лала решает отравиться. Но стакан с отравленным молоком выпивает отец. Лала уходит из дома и отправляется в Парагвай, в родной городок своей любимой. Там она встречает отца Айлин и узнаёт, что тот совершил с дочерью инцест. Ребёнка Айлин утопила в озере, и с тех пор появилась легенда, что в озере живёт «дитя рыбы». В газетах сообщают, что Айлин арестовали по подозрению в убийстве судьи. Лала возвращается обратно. Она хочет взять вину на себя, но Айлин запрещает ей это. Девушек, содержащихся под стражей, по ночам возят к коррумпированному комиссару полиции, где они обслуживают гостей. Лала находит там Айлин, убивает комиссара. Девушки бегут в Парагвай, к своей мечте — дому у озера, где живёт «дитя рыбы».

Актерский состав

Награды 
Фильм получил следующие награды:

Примечания

Ссылки 
  
  
 
 
 

Фильмы-драмы Аргентины
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-мелодрамы Аргентины
Фильмы-мелодрамы Франции
Экранизации литературных произведений
Фильмы-мелодрамы Испании
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Аргентины
Фильмы-триллеры Испании
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы Лусии Пуэнсо
Фильмы Аргентины 2009 года
Фильмы Испании 2009 года